NIH steht für:
 National Institutes of Health, das nationale US-Gesundheitsinstitut
 Not-invented-here-Syndrom
 Norwegische Sporthochschule (Norges idrettshøgskole)

NiH steht für:
 Nickel-Hydrid-Akku, siehe Nickel-Metallhydrid-Akkumulator

NIH